Евзеров — еврейская патронимическая фамилия; имеет женскую форму Евзерова.
 Евзеров, Владимир Эдуардович (род. 1954) — российский композитор и певец, заслуженный артист Российской Федерации.
 Евзеров, Иегуда Цви (Цви-Иехуда, Иехуда-Лейб Евзеров; 1854—1935) — раввин, проповедник, деятель движения Ховевей Цион.
 Евзеров, Роберт Яковлевич (1926—2015) — социолог.